Яблоновец — название населённых пунктов в России:

 Яблоновец — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Яблоновец — село в Петровском районе Тамбовской области.